

Architettura 
 Castello di Hara – castello giapponese situato nell'odierna prefettura di Nagasaki, nella penisola di Shimabara

Astronomia 
 4640 Hara – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Hara – villaggio giapponese della prefettura di Nagano

Persone 
 Ayako Hara (1988) – modella giapponese
 Ayumi Hara (1979) – calciatrice giapponese
 Chieko Hara (...) – fumettista giapponese
 Hiromi Hara (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Kanesuke Hara (1885-1962) – botanico giapponese
 Keiichi Hara (1959) – regista e sceneggiatore giapponese
 Masafumi Hara (1943) – calciatore giapponese
 Mikie Hara (1987) – attrice e idol giapponese
 Nobuki Hara (1979) – calciatore giapponese
 Ryuta Hara (1981) – calciatore giapponese
 Saori Hara (1988) – attrice, attrice pornografica, cantante e AV idol giapponese
 Setsuko Hara (1920-2015) – attrice giapponese
Takashi Hara (1856-1921) – politico giapponese, Primo Ministro del Giappone dal 1918 al 1921
 Tamiki Hara (1905-1951) – scrittore e poeta giapponese
 Tatsunori Hara (1958) – giocatore di baseball e allenatore di baseball giapponese
 Teruki Hara (1998) – calciatore giapponese
 Tetsuo Hara (1961) – fumettista e character designer giapponese
 Yasuhisa Hara (1975) – fumettista giapponese

Altro 
 Hara – stazione della metropolitana di Nagoya in Giappone